Strünkede bezeichnet:

 Schloss Strünkede, ein Wasserschloss in Herne-Baukau
 ein ehemaliges Kirchspiel beim Schloss Strünkede, siehe Strünkede (Kirchspiel)
 die hochadelige Familie von Strünkede auf Schloss Strünkede in Herne-Baukau, siehe Strünkede (Adelsgeschlecht)
 eine Bauerschaft im Ortsteil Lavesum der nordrhein-westfälischen Stadt Haltern am See

Strünkede ist der Familienname folgender Personen:

 Hermann von Strünkede, Vizedominus und Domherr in Münster